No ano de 1925 foi produzido o primeiro filme Chileno chamado El Húsar de la muerte (“O Hussardo da Morte”) um filme mudo produzido por Pedro Sienna.

Filmes do Chile